Gelfman ist der Familienname folgender Personen:
 Gesja Mirowna Gelfman (1855–1882), russische Revolutionärin der Narodnaja Wolja, eine der acht Perwomartowzy
 Samuel W. Gelfman (1931–2019), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Helfman (Begriffsklärung)
 Helfmann (Begriffsklärung)